Pierleoni – famiglia romana
 Angelo Pierleoni (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Lungotevere dei Pierleoni – lungotevere di Roma